Meikle Ferry steht für:

 Meikle Ferry (Fähre) über den Dornoch Firth, Schottland
 Meikle Ferry Pier, Anlegestelle der Fähre
 Meikle Ferry (Siedlung) (auch Ferrytown), Siedlung an der Anlegestelle
 RAF Meikle Ferry, Militärstützpunkt der britischen Luftwaffe, siehe Ferry Point (Tain) #RAF Meikle Ferry
 Meikle Ferry Station an der Far North Line